Нёви́-сюр-Баранжо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Вьерзон-2. Округ коммуны — Вьерзон.

Код INSEE коммуны — 18165.

Коммуна расположена приблизительно в 175 км к югу от Парижа, в 75 км южнее Орлеана, в 28 км к северо-западу от Буржа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1250 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 733 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 486 были экономически активными, 247 — неактивными (показатель активности — 66,3 %, в 1999 году было 65,8 %). Из 486 активных работали 443 человека (237 мужчин и 206 женщин), безработных было 43 (18 мужчин и 25 женщин). Среди 247 неактивных 49 человек были учениками или студентами, 126 — пенсионерами, 72 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Нотр-Дам
 Статуя «Мадонна с младенцем» (XVI век). Высота — 122 см. Исторический памятник с 1908 года
 Статуя «Святой епископ» (XVI век). Высота — 156 см. Исторический памятник с 1913 года
 Надгробие на могиле Франсуа Попардена. Исторический памятник с 1908 года
 Замок Сен-Юбер (XIX век). Исторический памятник с 2008 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер